I Didn't Know – singolo dei Ph.D. del 1983.
 I Didn't Know – singolo di Carol Jiani del 1994.
 I Didn't Know My Own Strength – singolo di Whitney Houston del 2009.
 I Didn't Know – singolo di Serhat del 2016.